Wodajo ist der Familienname folgender Personen:

 Kifle Wodajo (1936–2004), äthiopischer Diplomat und Politiker
 Teferi Wodajo (* 1982), äthiopischer Marathonläufer